Сельское поселение Бурмакино - муниципальное образование в составе Некрасовского района Ярославской области. Административным центром сельского поселения является рабочий посёлок Бурмакино.

История 
1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»было образовано городское поселение Бурмакино, границы сельского поселения установлены в административных границах рабочего посёлка Бурмакино, Бурмакинского, Высоковского, Никольского, Родюкинского, Якушевского сельских округов. 30 марта 2005 года законом Ярославской области № 17-з городское поселение Бурмакино преобразовано в сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 87 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт сельского поселения

Сельские поселения Ярославской области
Некрасовский район
Упразднённые городские поселения Ярославской области
Городские поселения, упразднённые в 2005 году